Моли Кейтлин Куин () е американска актриса, родена на 8 октомври, 1993 г. в Тексаркана, Тексас, САЩ. От март 2009 г. участва в сериала на телевизия Ей Би Си „Касъл“ в ролята на Алексис Касъл.

Биография 
Куин е от ирландски произход. Започва да взима уроци по актьорско майсторство при пенсионирания режисьор и продуцент Мартин Бек, след като е участвала в „Лешникотрошачката“ още на 6-годишна възраст. В шести клас се явява на прослушване в „Young Actors Studio“, в която има представители на агенцията за таланти „Osbrink“. След шест месеца на интензивно обучение Куин подписва договор с агенцията „Osbrink“. Впоследствие тя подписва с агенцията „Management 360“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Американски озвучаващи актриси
Деца актьори
Тексасци